Kantor eller cantor kan syfta på;

av latinets cantor – sångare, härlett ur cano – sjunga

 Kantor – en musiker i en kyrka
 Kantor – den person i en judisk församling som tillsammans med rabbinen leder gudstjänsten, se Chazzan
 Cantors sats – en sats inom mängdteorin
 Cantormängden – en fraktal uppkallad efter den rysk-tyske matematikern Georg Cantor

Personer
Eddie Cantor (1892–1964), skådespelare
Eric Cantor (1963–), politiker
Georg Cantor (1845–1918), matematiker varefter Cantors sats och Cantormängden har uppkallats
Gert Cantor (död efter 1567), nederländsk musiker
Mickey Kantor (1939–), politiker
Moritz Cantor (1829–1920), tysk matematikhistoriker
Norman F. Cantor (1929–2004), medeltidshistoriker
Robert Kántor (1977–), ishockeyspelare
Tadeusz Kantor (1915–1990), polsk bildkonstnär och dramatiker